John Hall (1575-1635) – medico inglese, genero di William Shakespeare 
 John Hall (1799-1872) – politico britannico 
 John Hall – politico e musicista statunitense
 John Hall – tiratore a segno britannico
 John Hall – giocatore di football americano statunitense 
 John L. Hall – fisico statunitense
 John Hall-Edwards 1858-1926) – medico e politico britannico

Pagine correlate 
Jon Hall